Стасе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Стасенко Володимир Васильович (1972, Львів) — український художник, мистецтвознавець.
 Стасенко В'ячеслав Олександрович (1977, Київ) — український актор театру і кіно, режисер.
 Стасенко Іван Михайлович (1891, м. Миргород, Полтавська область — 1963, США) — підполковник Армії УНР.
 Стасенко Микола Олександрович (1987) — білоруський хокеїст, захисник.
 Стасенко Михайло Дмитрович — український майстер та тренер з верхової їзди, майстер-наїзник міжнародного класу,
 Стасенко Ольга Володимирівна — заслужений працівник соціальної сфери України
 Стасенко Сергій Євгенович (1950, Львів) — оператор-постановник.

Примітки